

Pessoas
Phil Ivey
Royal Ivey

Localidades

Ivey (Geórgia)

Desambiguação